Han Coucke (1975-), acteur belge ; 
 Jan Coucke (1912-1960), criminel belge ; 
 Maëva Coucke (1994), mannequin français ; 
 Marc Coucke (1965), homme d'affaires belge ; 
 Pierre Coucke (1948), dit Pierrot de Lille, chef cuisinier français ; 
  (1938-2016), peintre et sculpteur belge ; 
  (1888-1951), prêtre et universitaire belge ; 
 Ward Coucke (1981), joueur belge de volley-ball ;